Parera peut désigner :

Toponymie 
 Parera, localité argentine située dans le département de Rancul et dans la province de La Pampa.

Personnalités 
 Blas Parera (1777–1840), compositeur espagnol ;
 Joan Bastardas i Parera (1919-2009), latiniste et romaniste catalan ;
 Manuel Parera Penella (1907-1975), footballeur espagnol ;
 Rafael Nadal Parera (1986-), joueur espagnol de tennis ;
 Ramón Parera Penella (1912-1968), footballeur espagnol ;
 Sylvie Paréra (1960-), mannequin, écrivain et peintre de nationalité française.

Patronyme catalan